Cet article relate le parcours de l’équipe de Grèce de football lors du Championnat d'Europe de football 2012 organisé en Pologne et en Ukraine du 8 juin au .

La Grèce s'est qualifiée pour l'Euro 2012 en terminant  de son groupe devant la Croatie.

Elle se trouve dans le Groupe A face à la Pologne, la Russie et la République tchèque.

Effectif 

Le , le sélectionneur de la Grèce Fernando Santos a dévoilé une liste de 23 joueurs sélectionnés pour participer à la compétition.

Qualifications

Groupe E 

|}

Matchs de préparation

Euro 2012

Premier tour - groupe A 

|}

Pologne - Grèce

Grèce - Tchéquie

Grèce - Russie

Quart de finale

Allemagne – Grèce

Références 

Grece
Sport en Grèce en 2012